Holenderskie Tourist Trophy 2005 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 25 czerwca 2005 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2005
Holenderskie Tourist Trophy
2005 w Holandii